Гайке Макач ( 13 серпня 1971, Дюссельдорф, ФРН) — німецька акторка театру та кіно.

Вибіркова фільмографія

  — «Книжкова злодійка»
  — «Гільда»  
  — «Реальне кохання»
  — «Оселя зла»
  — «Еме та Ягуар»

Примітки 

 

Німецькі кіноакторки
Німецькі телеакторки
Уродженці Дюссельдорфа